O Instituto Estadual de Saúde Pública foi uma autoridade estadual formada em 1º de julho de 2001 por meio da fusão do Instituto de Saúde Pública e da Inspetoria de Álcool . Em 1º de janeiro de 2014, o Instituto Norueguês de Saúde Pública e o Instituto de Controle de Infecções se fundiram para formar a Agência de Saúde Pública .

O Instituto Norueguês de Saúde Pública tinha três tarefas principais:

 atuar como um centro nacional de conhecimento em saúde pública
 acompanhar e coordenar o seguimento da política nacional de saúde pública
 realizar fiscalização nas áreas de álcool, drogas e tabaco

Na instrução do governo (2007:1214) para o Instituto Nacional de Saúde Pública devia ler-se, entre outras coisas:

 A tarefa do Instituto Norueguês de Saúde Pública é promover a saúde e prevenir doenças e lesões. Especial ênfase deve ser dada às intervenções para os grupos expostos a maiores riscos de saúde. A atividade deve ser baseada em uma base científica. O instituto estadual de saúde pública será responsável pelo acompanhamento e avaliação setorial dos esforços na área de saúde pública, será um centro nacional de conhecimento de métodos e estratégias na área e será responsável pela supervisão geral nas áreas de álcool, narcóticos e tabaco.

A autoridade também produzia um relatório de política de saúde pública a cada quatro anos, o primeiro dos quais saiu em 2005 .

A coleção de constituição do Instituto Norueguês de Saúde Pública 
A Coleção de Constituição do Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP) continha regulamentos e conselhos gerais, bem como a Coleção de Constituição da antiga Autoridade de Inspeção de Álcool (AAIA).

Gerentes Gerais 

 1992–1999: Agneta Dreber
 1999–2008: Gunnar Ågren
 2008–2013: Sarah Wamala

História 
O Instituto de Saúde Pública foi criado em 1992 devido ao desenvolvimento do trabalho preventivo para a saúde durante a década de 1980 . As experiências da Organização Mundial da Saúde e da Suécia serviram de base para isso. O foco foi nas doenças crônicas dependentes das condições de vida e do estilo de vida. O trabalho passou a ser feito fora do sistema de saúde . Uma predecessora foi a delegação da AIDS que começou na primavera de 1985 com o objetivo de combater a propagação do HIV .

Em 2000 , o Comitê Nacional de Saúde Pública apresentou uma proposta de metas nacionais de saúde pública e em 2001 o Instituto de Saúde Pública foi reorganizado, fundido com a Inspetoria do Álcool e recebeu uma missão renovada  .

A Inspeção do Álcool foi criada em 1995 com a missão de conceder licenças para o fabrico e importação direta de álcool para restaurantes . A razão foi que o monopólio atacadista do álcool terminou quando a Suécia ingressou na União Européia . Em 1999 , o governo implementou uma redução acentuada na alocação   .

Em 2012 , o governo Reinfeldt apresentou uma proposta de que uma nova autoridade de conhecimento para questões de saúde pública deveria ser formada em 1º de janeiro de 2014. A proposta do governo era que todas as operações pelas quais o Instituto Norueguês de Saúde Pública e o Instituto de Controle de Infecções eram responsáveis fossem transferidas para a nova autoridade. De acordo com a proposta, certas atividades do Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar em relatórios de saúde pública e proteção ambiental e de saúde também seriam transferidas para lá. A nova autoridade foi proposta para ter sede em Östersund e na área de Estocolmo.

A autoridade fundida tornou-se a Autoridade de Saúde Pública, que foi criada em 1º de janeiro de 2014.

Referências

Notas

Ligações externas 

 Autoridade de Saúde Pública
 Fechar o instituto de saúde pública - Líder em Göteborgs-Tidningen

Agências governamentais